Урва́нцев — русская фамилия.
Известные носители:

 Урванцев, Николай Николаевич (1893—1985) — советский геолог, исследователь Арктики.
 Урванцев, Яков Ерофеевич (1924—1957) — офицер РККА, Герой Советского Союза.

См. также 
 Урванцов